A címvédő a cseh Lukáš Dlouhý és az indiai Lijendar Pedzs párosa volt, akik már az első fordulóban alulmaradtak a Martin Damm–Filip Polášek-kettőssel szemben. A torna döntőjében az első helyen kiemelt amerikai testvérpár, Bob és Mike Bryan két rövidített játszmában győzte le a torna tizenhatodik kiemeltjeként induló Róhan Bópanna–Iszámul-Hak Kuraisi-párost.

Kiemeltek 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (győztesek)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (harmadik kör)
  Lukáš Dlouhý /  Lijendar Pedzs (első kör)
  Mahes Bhúpati /  Makszim Mirni (második kör)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (negyeddöntő)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (első kör)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (első kör)
  Julian Knowle /  Andi Rám ''(első kör)

<li>  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (negyeddöntő)
<li>  Wesley Moodie /  Dick Norman (negyeddöntő)
<li>  Julien Benneteau /  Michaël Llodra (a második körben visszaléptek, mindketten Tommy Robredo elleni egyes meccsükön szenvedtek sérülést)
<li>  Marcel Granollers /  Tommy Robredo (elődöntő)
<li>  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (harmadik kör)
<li>  Simon Aspelin /  Paul Hanley (negyeddöntő)
<li>  Mardy Fish /  Mark Knowles (harmadik kör)
<li>  Róhan Bópanna /  Iszámul-Hak Kuraisi ''(Döntő)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett
 ALT = helyettes

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Jegyzetek

Források 
 Eredmények az ATP honlapján
 
 

F2